Поляков, Борис:
 Поляков, Борис Борисович (?—1884) — русский адвокат, тайный советник.
 Поляков, Борис Исаакович (1911—1994) — советский радиоинженер, лауреат Государственной премии СССР.
 Поляков, Борис Петрович (1883—1956) — участник Первой мировой войны.